Franciaország
Lantenay, település Ain megyében
Lantenay, település Côte-d'Or megyében